

Sigle 
 Universidad de Granma – università cubana
 Universidad de Guadalajara – università messicana
 Universitat de Girona – università spagnola
 Univerzitet Donja Gorica – università montenegrina

Codici 
 udg – codice ISO 639-3 della lingua muduga